Gilead steht für:
 Gilead, ein biblisches Land
 Gilead, Evangelisches Krankenhaus Bielefeld
 Gilead Sciences, ein kalifornisches Pharmaunternehmen
 Wachtturm-Bibelschule Gilead, Missionarschule der Zeugen Jehovas
 ein fiktives Land namens Gilead in Stephen Kings Romanzyklus Der Dunkle Turm sowie in Margaret Atwoods Roman Der Report der Magd
 Gilead (Roman), Roman von Marilynne Robinson aus dem Jahr 2004
 Gilead (Jahrbuch), deutschsprachiges jüdisches Jahrbuch
 Grube Gilead des Bensberger Erzreviers 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gilead (Connecticut)
 Gilead (Illinois)
 Gilead (Indiana)
 Gilead (Louisiana)
 Gilead (Maine)
 Gilead (Michigan)
 Gilead (Nebraska)
 Gilead (North Carolina)
 Gilead Township (Michigan)
 Gilead Township (Ohio)

Gilead ist der Familienname von:
 Mordechai Gilead (1904–1995), deutsch-israelischer Naturwissenschaftler

Siehe auch:
 Mount Gilead
 Gilad